LG Cup — спортивные соревнования:

 LG Cup (снукер) — снукерный турнир.
 LG Cup (футбол) — футбольный турнир. 
 LG Cup (го) — турнир по го.